Список профессиональных боёв Муха́ммеда Али́. За свою профессиональную карьеру Али провёл 61 поединок, одержал 56 побед (37 нокаутом) и потерпел 5 поражений. После чемпионского боя с Сонни Листоном, который прошёл 25 февраля 1964 года, Кассиус Клей сменил имя на Мухаммед Али и в дальнейшем выступал под ним.

В 1967 году Али был отлучён от бокса за отказ проходить обязательную военную службу в армии США, на тот момент он был абсолютным чемпионом мира по боксу. Атлетические комиссии США отказались признавать его чемпионом мира, а также санкционировать бои с участием Али. Он вернулся в ринг лишь спустя 3,5 года. В 1978 году Али объявил о завершении профессиональной карьеры, но в 1980 году он провёл бой за звание чемпиона мира по версии WBC против Ларри Холмса. Затем Али не выходил в ринг больше года, после чего состоялся последний бой в его карьере.

Список поединков

1960 год

29 октября. Танни Хансейкер

27 декабря. Херб Силер

1961 год

17 января. Тони Эсперти

7 февраля. Джимми Робинсон

21 февраля. Донни Флеман

19 марта. Ламар Кларк

26 июня. Дюк Сейбдонг

22 июля. Алонзо Джонсон

7 октября. Алекс Митефф

29 ноября. Вилли Бесманофф

1962 год

10 февраля. Сонни Банкс

28 февраля. Дон Уорнер

23 апреля. Джордж Логан

19 мая. Билли Даньелз

20 июля. Алехандро Лаворанти

15 ноября. Арчи Мур

1963 год

24 января. Чарли Пауэлл

13 марта. Даг Джонс

18 июня. Генри Купер

1964 год

25 февраля. Сонни Листон

1965 год

25 мая. Сонни Листон

22 ноября. Флойд Паттерсон

1966 год

29 марта. Джордж Чувало

21 мая. Генри Купер

6 августа. Брайан Лондон

10 сентября. Карл Мильденбергер

14 ноября. Кливленд Уильямс

1967 год

6 февраля. Эрни Террелл

22 марта. Зора Фолли

1970 год

26 октября. Джерри Куорри

7 декабря. Оскар Бонавена

1971 год

8 марта. Джо Фрейзер

26 июля. Джимми Эллис

17 октября. Бастер Матиз

26 декабря. Юрген Блин

1972 год

1 апреля. Мак Фостер

1 мая. Джордж Чувало

27 июня. Джерри Куорри

19 июля. Элвин Льюис

20 сентября. Флойд Паттерсон

14 февраля. Боб Фостер

1973 год

14 февраля. Джо Багнер

31 марта. Кен Нортон

10 сентября. Кен Нортон

20 октября. Руди Лабберс

1974 год

28 января. Джо Фрейзер

30 октября. Джордж Форман

1975 год

24 марта. Чак Вепнер

16 мая. Рон Лайл

30 июня. Джо Багнер

1 октября. Джо Фрейзер

1976 год

20 февраля. Жан-Пьер Купман

30 апреля. Джимми Янг

24 мая. Ричард Данн

28 сентября. Кен Нортон

1977 год

16 мая. Альфредо Эванхелиста

29 сентября. Эрни Шейверс

1978 год

15 февраля. Леон Спинкс

15 сентября. Леон Спинкс

1980 год

2 октября. Ларри Холмс

1981 год

11 декабря. Тревор Бербик

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список боёв на сайте BoxRec

Списки боксёрских поединков
Мухаммед Али